Tuvalu Independence Cup - turniej piłkarski, rozgrywany co roku 1 października na Funafuti, w Tuvalu. W rozgrywkach biorą udział miejscowe kluby.

Zwycięzcy

Bibliografia 

 wyniki turnieju

Piłka nożna na Tuvalu